

Cinema 
 A.W.O.L. – film di animazione statunitense del 1918 diretto da Charles Bowers
 A.W.O.L. – film del 1980 diretto da Bruce Richardson
 A.W.O.L – film del 2006 diretto da Jack Swanstrom

Musica 
 A.W.O.L. – album in studio del rapper statunitense AZ pubblicato nel 2005